Der Begriff Waren bezeichnet:

 die Gesamtheit der marktwirtschaftlichen Handelsobjekte, siehe Ware
 Waren (Müritz), Stadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 einen in den Jahren 1933 bis 1952 bestehenden mecklenburgischen Landkreis Waren
 einen in den Jahren 1952 bis 1990 bestehenden mecklenburgischen Kreis Waren
 einen in den Jahren 1990 bis 1994 bestehenden mecklenburgischen Kreis Waren
 Wendisch Waren, Landkreis Ludwigslust-Parchim
Waren (Waropen), Regierungssitz des Regierungsbezirks Waropen in der Provinz Papua, Indonesien.

Siehe auch:
 Wahren (Begriffsklärung)
 Leonische Waren